Синдро́м «за́пертого челове́ка» (синдром изоляции, синдром деэфферентации) () — синдром, который характеризуется отсутствием адекватной реакции больного на внешние, в том числе и словесные, стимулы из-за тетраплегии и паралича бульбарной, мимической и жевательной мускулатуры.

Он проявляется полной потерей речи (афазия), параличом при полной сохранности сознания и чувствительности. При нём возможно общение с окружающими путём моргания и движения глаз в вертикальном направлении. При длительном сохранении синдрома «запертого человека» больные могут быть обучены передавать глазами достаточно сложную информацию.

Причинами развития синдрома могут быть инфаркт ствола мозга на основании моста, инфаркт основания мозга, инфаркт основания среднего мозга, кровоизлияние в мозг, центральный понтинный миелинолиз, синдром Гийена — Барре, полиомиелит, миастения, пароксизмальная миоплегия, некоторые яды.

Бывает, что при таком синдроме медицинский персонал, ошибочно диагностировав кому (утрату сознания), в присутствии пациента свободно обсуждает все профессиональные вопросы, в том числе и вероятность смерти больного, что может нанести ему тяжёлую психическую травму.

См. также 
 Апаллический синдром
 Акинетический мутизм
 Джонни взял ружьё (фильм, 1971)
 Скафандр и бабочка (фильм)

Примечания 

запертого
Заболевания нервной системы
Неврологические синдромы